Barro (Charente), municipi francès situat al departament de Charente 
 Barro (Galícia), municipi de la Comarca de Pontevedra (Província de Pontevedra, Galícia)
 Andrés do Barro (Ferrol, La Corunya, 1947 - Madrid, 1989), cantautor gallec 
 Robert Barro (Ciutat de Nova York, 1944), economista estatunidenc especialitzat en macroeconomia